Azerbeidzjaanse hockeyploeg (mannen)
 Azerbeidzjaanse hockeyploeg (vrouwen)